La liste des vols de SpaceX recense les tirs effectués et planifiés des différentes fusées de la société SpaceX.

Falcon 1 était un lanceur léger entièrement fabriqué par la société américaine SpaceX. Il pouvait être réutilisable et capable de placer  en orbite basse. Cinq lancements ont eu lieu entre 2006 et 2009 dont trois premier échecs. Le quatrième a été une réussite avec a son bord un faux satellite.Le cinquième vol en 2009 a permis la mise en orbite d'un satellite commercial. Une nouvelle version plus performante, le Falcon 1E, a été en projet puis abandonnée pour laisser place au Falcon 9. Le Falcon 1 utilisait des composants entièrement conçus par SpaceX, contrairement aux autres sociétés privées.

Falcon 9 a effectué son premier vol en 2010 dans la version 1.0. Depuis deux nouvelles versions ont été développées 1.1 puis 1.1 Full Thrust. Cette dernière version est en 2017 la seule utilisée. Elle est déclinée en deux variantes : avec premier étage réutilisable ou non.

Falcon Heavy est un lanceur lourd développé par SpaceX. Il peut placer  en orbite basse et  en orbite de transfert géostationnaire. Il réutilise les deux étages de la fusée Falcon 9 v1.1 auxquels sont accolés deux propulseurs d'appoint constitués par les premiers étages de cette même fusée. Le lanceur est conçu de manière à permettre la récupération du premier étage et des deux propulseurs d'appoint toutefois au prix d'une forte réduction de la charge utile. Initialement prévu en 2013, le premier vol a été maintes fois repoussé en raison surtout d'une mise au point plus longue que prévu d'une Falcon 9 suffisamment puissante et récupérable. Après un test d'allumage statique réalisé le  le vol inaugural a eu lieu le  depuis le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy.

Le , SpaceX devient la première entreprise privée à placer sur orbite un vaisseau capable d'emporter des astronautes dans l'espace. Elle transport des astronautes pour la première fois le 30 mai 2020 dans le cadre de la mission Demo-2, devenant également la première entreprise privée à emporter des astronautes en orbite et vers la Station spatiale internationale. SpaceX obtient un autre record le 15 septembre 2021 alors qu'Inspiration4, qui séjourne en orbite durant 5 jours, devient la première mission entièrement privée en orbite.

Starship est le prochain lanceur de SpaceX actuellement en construction et sera la fusée la plus puissante de tous les temps. Du haut de ses  et de ses  de diamètre, elle aura une capacité de  de charge utile en orbite basse pour un coût inférieur a celui de la Falcon 9 du fait de la réutilisation totale de la fusée (alors que la Falcon 9 et Heavy ne réutilisent que les premiers étages).

Statistiques de lancement 
Les cinq premiers lancements utilisent la version 1.0 du lanceur Falcon 9. Celle-ci est ensuite remplacée par le modèle 1.1. À partir du  la version 1.1 est elle-même remplacée par la version « Full Thrust » (pleine poussée), abrégé en « FT » bénéficiant d'une poussée accrue de 30 %. Une variante permettant la récupération du premier étage est utilisée lorsque la charge utile lancée le permet. La récupération se fait d'abord à des fins de test par parachute puis sur des barges et enfin au sol. Une nouvelle nouvelle version plus puissante de la fusée Falcon 9, la Falcon Heavy, a effectué son premier décollage le . Après neuf reports, un test au feu statique a eu lieu le , représentant la première fois que les vingt-sept moteurs de la fusée étaient allumés en même temps. SpaceX développe depuis 2019 un nouveau lanceur entièrement réutilisable qui n'est pas dérivé de la famille de lanceurs Falcon, le Starship. Plusieurs vols d'essais à haute altitude et tests de mise à feu statique ont lieu entre 2019 et 2023 dans le but de développer itérativement la conception des deux étages du lanceur. Le premier vol de test orbital du Starship est prévu pour 2023.

Version du lanceur

Site de lancement

Résultats de vols

Modalités de récupération

Historique des vols

2006 à 2009

2010 à 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 
SpaceX bat son record de vols en 2022 avec 61 lancements, dont 60 pour Falcon 9. La société atteint son objectif de lancement pour l'année, qui était de 60.

2023

Prochains lancements 
Les lancements futurs sont répertoriés par ordre chronologique lorsque les dates de planification fermes sont fixées. L'ordre des lancements ultérieurs est beaucoup moins certain, car les annonces de SpaceX n'incluent pas de calendrier précis. Les dates de lancement provisoires sont choisies à partir de sources individuelles propres à chaque lancement. Les lancements devraient avoir lieu « au plus tôt » à la date indiquée.

F9 B5 : Falcon 9 Block 5
FH : Falcon Heavy

SS: Starship/SuperHeavy

2023

2024

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Falcon 9
 Falcon Heavy
 Starship

Liens externes 
 .
  Liste des vols effectués et planifiés sur le site Gunter's Page

SpaceX